Detta är en lista över sjöar i Karlsborgs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Karlsborgs kommun.

Lista

Externa länkar

Karlsborgs kommun
 Lista